Nejlepší hráč roku je každoročně udělované ocenění pro nejlepšího hráče Deutsche Eishockey Liga.

Německá hokejová liga
Hráč roku DEL
Trofeje a ocenění Deutsche Eishockey Liga